Attack Attack! другий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Attack Attack!, який був випущений 8 червня 2010 року.

Список Композицій 
 Sexual Man Chocolate - 3:17
 Renob, Nevada - 3:13
 I Swear I'll Change - 3:40
 Shut Your Mouth - 2:43
 A for Andrew - 3:22
 Smokahontas - 3:54
 AC-130 - 1:47
 Fumbles O'Brian - 2:57
 Turbo Swag - 3:33
 Lonely - 5:37

Джерела 
 Attack Attack!  Allmusic
 Attack Attack!  last.fm

Альбоми Attack Attack!
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми